В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA German Open 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Лариса Нейланд і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Ніколь Брандтке і Елна Рейнах 6-3, 6-3.

Сіяні пари 

 Джиджі Фернандес /  Яна Новотна (півфінал)
 Аранча Санчес Вікаріо /  Гелена Сукова (півфінал)
 Лариса Нейланд /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
 Ніколь Брандтке /  Елна Рейнах (фінал)

 Розалін Нідеффер /  Мерседес Пас (2-ге коло)
 Клаудія Коде-Кільш /  Юдіт Візнер (чвертьфінал)
 Дженніфер Капріаті /  Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)
 Сандра Чеккіні /  Лаура Гарроне (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA German Open